

Sigle 

AAS est un sigle, qui peut désigner :
 Acta Apostolicae Sedis, publication officielle du Saint-Siège ;
 American Astronomical Society (en français, Union américaine d'astronomie) ;
 American Astronautical Society, (en français, Union américaine d'astronautique) ;
 Ateliers aéronautiques de Suresnes, selon la liste de constructeurs aéronautiques et spatiaux ;
 Association des archivistes suisses ;
 Atomic Absorption Spectroscopy (en français, spectrométrie d'absorption atomique ;
 Asociación Argentina de Scrabble, organisation nationale chargée de gérer et de promouvoir la pratique du Scrabble en Argentine.
 Les Assemblées des amis (Aas), groupes secrets de spiritualité jésuite nés au , et qui ont existé jusqu'au .
 Académie africaine des sciences

AAS peut faire référence à :
 agent d'accueil et de surveillance, agent de surveillance des parcs et jardins de la ville de Paris ;
 acide acétylsalicylique, nom scientifique de l'aspirine.

Nom 
Aas est un nom, qui peut désigner :
 Aas, un village d'une centaine d'habitants des Pyrénées-Atlantiques faisant partie de la commune des Eaux-Bonnes ;
 Arne Aas (1931-2000), un acteur et réalisateur norvégien ;
 Bjarne Aas (1886–1969), un constructeur de yacht norvégien ;
 Einar Jan Aas (1955-), un joueur de football norvégien ;
 Karl Aas (1899-1943), un gymnaste norvégien ;
 Nils Aas (1933-2004), un sculpteur norvégien ;
 Roald Aas (1928-), un coureur sur patin à glace norvégien ;
 Thomas Aas (1887-1961), un navigateur norvégien.

Autre 
AAS est un code, qui peut désigner :
 .